Куртоме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Куртоме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн